Лимо́нка может означать:

 «Лимонка» — ручная граната типа Ф1.
 «Лимонка» — запрещённая в России газета, которую выпускает Национал-большевистская партия.
 «Лимонка» — филателистическое название одной из почтовых марок СССР.
 Лимонка — название нескольких сортов груш народной селекции, формой, цветом или ароматом напоминающих лимон.
Лимонка — просторечное название лимонной кислоты.